Обозначения Л-17 может означать:

 Л-17 — советская подводная лодка времён Второй мировой войны. 
 Л-17 — казематная артиллерийская установка образца 1940 года